Maximilian Lienher (ur. 30 stycznia 1999) – austriacki skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów (2018) oraz uniwersjady (2023).

Przebieg kariery 
W marcu 2014 w Gérardmer zwyciężył w konkursie indywidualnym OPA Games w zmaganiach zawodników urodzonych w 1999 i 2000 roku. W lipcu 2015 w Villach zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie został zdyskwalifikowany, a w drugim zajął 41. lokatę. Niespełna dwa miesiące później w Einsiedeln po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Alpen Cupie, od razu zdobywając debiutanckie punkty tego cyklu (22. pozycja).

W styczniu 2017 w Zakopanem zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, plasując się w rozegranych tam zawodach na 28. i 16. miejscu. W tym samym miesiącu w Bischofshofen zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 44. i 34. miejsce. W lutym 2017 w Kranju, dzięki 2. miejscu w jednym z konkursów, po raz pierwszy stanął na podium Alpen Cupu.

6 stycznia 2018 w Titisee-Neustadt zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 24. lokatę. W lutym 2018 w Kanderstegu wystartował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 19., a w zmaganiach drużynowych z austriackim zespołem sięgnął po srebrny medal. W tym samym miesiącu ponadto po 2 razy plasował się w czołowej „dziesiątce” konkursów FIS Cupu (5. w Rastbüchl i 10. w Villach), a także stawał na podium Alpen Cupu (dwukrotnie trzeci w Kranju).

W grudniu 2018 w Notodden po raz pierwszy uplasował się na podium FIS Cupu, zajmując 3. lokatę. W styczniu 2019 w Lahti wystartował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 7., w zmaganiach drużynowych 5., a w zmaganiach drużyn mieszanych zajął 4. miejsce. W lutym 2019 w Iron Mountain po raz pierwszy uplasował się w czołowej „dziesiątce” Pucharu Kontynentalnego, zajmując 5. lokatę w zawodach rozegranych 9 lutego. Był 10. w klasyfikacji generalnej FIS Cupu w sezonie 2018/2019.

11 lipca 2019 w Szczuczyńsku odniósł pierwsze zwycięstwo w konkursie FIS Cupu, dzień później powtarzając ten sukces. 13 lipca, w ramach letniej edycji cyklu, w tym samym miejscu (choć na większej skoczni) po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Kontynentalnego, wygrywając konkurs. W sierpniu 2019 zadebiutował w Letniej Grand Prix – w Zakopanem odpadł w kwalifikacjach (był 51.), a w Hakubie po raz pierwszy wystąpił w konkursie głównym, plasując się na przełomie czwartej i piątej dziesiątki (45. i 39. miejsce). Zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cupu w sezonie 2019/2020.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Lienhera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Lienhera na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023